alternatieve naam voor Goeroe Angad
 Lehna (Thüringen), plaats in Duitsland